Pont-Sainte-Maxence steht für:

 Pont-Sainte-Maxence, eine französische Gemeinde im Département Oise
 Kanton Pont-Sainte-Maxence, ein französischer Wahlkreis im Département Oise
 Guernes de Pont-Sainte-Maxence, ein französischer Dichter